2 miejscowości w Polsce: 
 Pukarzów – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Łaszczów 
 Pukarzów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno

Zobacz też: Pukarzów-Kolonia, Pukarzów (osada w województwie lubelskim)